Reginald d’Este – włoski władca, książę Ferrary i Modeny.
 Rinaldo d’Este – włoski kardynał, biskup Reggio nell’Emilia.